27. letní univerziáda – sportovní svátek organizace FISU probíhající ve dnech 6. až 17. července 2013 v ruském městě Kazaň, které je zároveň hlavním městem republiky Tatarstán.

Účast 

Univerziády se účastnilo celkem 162 zemí a startovalo na ní přes 10 tisíc sportovců.

Česká republika 
Medaile získali:
 Zlato (3)
 Judo – Lukáš Krpálek – kategorie do 100 kg (muži)
 Judo – Lukáš Krpálek – kategorie bez rozdílu vah (muži)
 Střelba – Tomáš Nýdrle – skeet (muži)
 Stříbro (6)
 Veslování – Jitka Antošová – skif (ženy)
 Plavání – Petra Chocová – 50m prsa (ženy)
 Kanoistika – Filip Dvořák, Jaroslav Radoň – C2 200m (muži)
 Kanoistika – Filip Dvořák, Jaroslav Radoň – C2 500m (muži)
 Kanoistika – Filip Dvořák, Jaroslav Radoň – C2 1000m (muži)
 Střelba – Martin Dvořák, Jan Přívara, Radim Sedláček – trap družstev (muži)
 Bronz (7)
 Judo – Pavel Petřikov – kategorie do 60 kg (muži)
 Judo – Alexandr Jurečka – kategorie do 90 kg (muži)
 Tenis – Kateřina Vaňková – dvouhra (ženy)
 Střelba – Jakub Tomeček – skeet (muži)
 Střelba – Pavel Světlík – vzduchová pistole 10m (muži)
 Střelba – Jakub Novota, Jakub Tomeček, Tomáš Nýdrle – skeet družstev (muži)
 Kanoistika – Vojtěch Ruso, Dan Drahokoupil, Tomáš Janda, Radek Miškovský – C4 200m (muži)

Disciplíny 

 Atletika
 Badminton
 Basketbal
 Box
 Fotbal
 Gymnastika
 Judo
 Kanoistika
 Plavání
 Plážový volejbal
 Pozemní hokej
 Ragby 7
 Sambo
 Skoky do vody
 Stolní tenis
 Střelba
 Synchronizované plavání
 Šachy
 Šerm
 Tenis
 Tradiční zápas (Belt Wrestling)
 Veslování
 Vodní pólo
 Volejbal
 Vzpírání
 Zápas

Počet medailí 

Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letní univerziádě 2013.

Galerie 
Univerziáda 2013

Stadiony na univerziádě 2013

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky k LU2013
 Stránky ČAUS k LU2013
 Facebook

 
Sport v Kazani
Univerziáda
Multisportovní události v roce 2013
Multisportovní události v Rusku
Sport v Rusku v roce 2013